Slab of SLAB kan verwijzen naar:

 slabbetje, een morsdoek
 slab (geologie), het deel van een tektonische plaat dat aan subductie onderhevig is
 Assholes by Nature (ABN) of Slow Loud and Bangin' (SLAB), een Amerikaanse rapgroep
 slab (metaal) of broodje, metalen plak of blok, halffabricaat voor verdere verwerking in een walserij